Маньєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Маньєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор